Karen Clark peut désigner :
 Karen Clark (née en 1978), rameuse d'aviron canadienne ;
 Karen Clark (née en 1972), nageuse synchronisée canadienne.